, также Токийский протокол — соглашение 25 апреля 1898 года между Российской империей и Японской империей о Корее. Согласно ему оба государства отказывались от вмешательства во внутреннюю политику Кореи. Русские военные советники по этому договору выводились из Кореи. Россия предоставляла Японии «решающее право» в торговле с Кореей. В обмен на это Маньчжурия признавалась сферой влияния Российской империи.

Соглашение подписано в Токио с японской стороны — бароном Ниси Токудзиро, с российской — Р. Р. Розеном.

См. также 
 Русско-японская война
 Протокол Лобанова — Ямагаты

Российско-японские отношения
Международные договоры Российской империи
Международные договоры Японии
Международные договоры XIX века
Договоры по алфавиту
История Токио
1898 год в политике
Апрель 1898 года